Туин-Лейкс ():

 Туин-Лейкс — город в округе Фриборн, штат Миннесота, США.
 Туин-Лейкс — тауншип в округе Карлтон, Миннесота, США.
 Туин-Лейкс — тауншип в округе Маномен, Миннесота, США.